herb gminy Słupia w powiecie jędrzejowskim
 herb gminy Słupia w powiecie skierniewckim
 herb gminy Słupia Konecka 
 herb gminy Nowa Słupia